Blazsetin István (1941–2001) hercegszántói születésű magyarországi horvát író, költő
Blazsetin István (1963) nagykanizsai születésű magyarországi horvát író, költő